Kernsmelting of meltdown, een rampscenario voor een ongeluk met een kernreactor
Meltdown (Judas Priest), een album van de Britse band Judas Priest
Meltdown (Marvel), een is een superheldin uit de strips van Marvel Comcis
Meltdown (festival), een muziekfestival
Meltdown (veiligheidslek), een veiligheidslek in microprocessors